Carl Peter Thunberg (1743 - 1828), naturalista suec i un "apòstol" de Carl Linnaeus
 Clas Thunberg (Hèlsinki, Gran Ducat de Finlàndia, 1893 - 1973), patinador de velocitat sobre gel finlandès
 Greta Thunberg (Estocolm, 2003), activista mediambiental